Atzenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Atzenbach, Stadtteil und Dorf von Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Atzenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr zwischen Schuld und Insul, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Atzenbach (Fischbach), rechter Zufluss des Firschbachs (abschnittsweise auch Asbach oder Hammerbach) nach Niederwörresbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz; hat zwei Quelläste mit selbem Namen
 Atzenbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornbachs in Rimschweiler, kreisfreie Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Atzenbach (Nußbach), linker Hauptquellbach des Nußbachs, historisch und auch heute teils auch Hahnenbachs bis in Reichsthal, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Atzenbach (Rötzerbach), linker Zufluss des Rötzerbachs (zur Schwarzach) bei Kleinwinklarn, Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Atzenbach (Steinaubach), rechter Zufluss des hier auch Schemelsbach oder Bußbach genannten Steinaubachs (zur Nahe) bis Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Attenbach